Olímpia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Olímpia (ort), São Paulo, 
 Olímpia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar